Хермоген (, от Хермес) може да се отнася за:

 Хермоген (* 469;† 399 пр.н.е.), философ в Атина
 Хермоген, грънчар 6 век пр.н.е. в Атина
 Хермоген, древногръцки архитект 220-190 пр.н.е.
 Хермоген, гръцки склуптор 1 век пр.н.е.
 Хермоген, гръцки реторик, историк от Тарс 2 век
 Марк Тигелий Хермоген, римски писател
 Хермоген Понтик, преториански префект 358-360 г.
 Хермоген Парнасий, управител на римски Египет 357-359 г.
 Хермоген († 1612), Патриарх на Москва и цяла Русия